Hoeveler ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hoeveler (1845–1915), deutscher	Gutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Werner Hoeveler (1925–2010), deutscher Tennisspieler